Franciaország
Bourguignon, település Franciaországban, Doubs megyében
Bourguignon-sous-Coucy, település Franciaországban, Aisne megyében
Bourguignon-sous-Montbavin, település Franciaországban, Aisne megyében
Bourguignon-lès-Morey, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Bourguignon-lès-la-Charité, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Bourguignon-lès-Conflans, település Franciaországban, Haute-Saône megyében